Крилач Володимир Михайлович — народний депутат УРСР
 Сава Крилач — український письменник